Graincourt est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Graincourt, ancienne commune française de la Seine-Inférieure ;
 Graincourt-lès-Havrincourt, commune française du département du Pas-de-Calais région Hauts-de-France.

Patronyme 

 Antoine Graincourt (1748-1823), peintre et miniaturiste français.

Patronyme français